Метеорологическая станция Москва, ВДНХ (М-2 Москва (ВДНХ)) — реперная (опорная) климатическая и информационная метеостанция Москвы. Синоптический индекс — 27612.

Данные этой метеостанции являются официальными и используются органами Росгидромета для публикации фактической погоды и температурных рекордов в Москве. По показаниям этой метеостанции рассчитываются текущие нормы температуры и осадков за 30-летний период для города Москвы.

История 
Агрометеорологическая станция Москва, ВСХВ была открыта 1 августа 1939 года и работала 11 месяцев - до 1 июля 1940 года. 20 мая 1948 года на территории ВСХВ была вновь открыта метеорологическая станция 2 разряда. 10 июня 1949 года она была реорганизована в агрометеорологическую станцию Москва, ВСХВ, которая существует по настоящее время под названием Москва, ВДНХ. Станция несколько раз переносилась в пределах территории ВДНХ, окружающие условия при этом существенно не менялись.

Местоположение 
Метеостанция располагается на северо-востоке города, на территории Выставки достижений народного хозяйства, открытой в 1935 - 1939 гг. Географические координаты: 55°49′53″ с. ш. 37°37′20″ в. д. ( или 55.83 с.ш., 37.62 в.д. в десятичной системе счисления ).

Высота над уровнем моря: 147 м.

Станция открылась на ВДНХ в 1948 году как образцово-показательная, символизирующая достижения советской метеорологии. Имеет непрерывный ряд наблюдений с июня 1948 года.

Климатические данные 

Поскольку наблюдения за погодой в Москве велись и до открытия метеостанции ВДНХ, ранее были зафиксированы ещё более экстремальные значения температуры, достоверность которых может быть поставлена под сомнение. В таблице ниже приводятся только данные с метеостанции ВДНХ, начиная с 1948 года, которые отличаются от объединённых данных.

Тем не менее, эти данные можно считать более «адекватными», поскольку в течение более полувека в Москве не наблюдалось летних заморозков, и летние минимумы температуры в целом, установленные в конце XIX века, потеряли свою актуальность. То же можно сказать и о зимних минимумах.

Абсолютный максимум температуры воздуха на метеостанции ВДНХ составляет 38,2 °C, он зафиксирован 29 июля 2010.

Средняя максимальная, среднегодовая и средняя минимальная температура 1981—2010

Изменение климата 

По данным метеостанции ВДНХ, в последние десятилетия климат становится теплее, растет среднегодовая температура. Причинами этого процесса могут быть как называемое глобальное потепление, так и естественная цикличность климата, а также продолжающийся рост города (увеличение численности населения, количества автомобилей и т. д. — в районе ВДНХ идет много строек, появились новые эстакады и развязки). При этом последний фактор все же играет наименьшее значение — потепление на ВДНХ идет такими же темпами, как и на загородных станциях.

Средняя температура за десятилетие:
 1969—1978 — +4,8 °C
 1979—1988 — +5,0 °C
 1989—1998 — +5,7 °C
 1999—2008 — +6,3 °C
 2009—2018 — +6,8 °C
 2019—2028 — +7,3 °C
 2029—2038 — +7,8 °C
 2039—2048 — +8,3 °C
 2049—2058 — +8,8 °C
 2059—2068 — +9,3 °C
 2069—2078 — +9,8 °C
 2079—2088 — +10,3 °C
 2089—2098 — +10,8 °C
Потепление идет неравномерно в течение года, например, зимой значительно потеплели декабрь и январь, температура февраля выросла незначительно; весной повысилась температура марта и апреля, температура мая незначительно снизилась.

Летом потепление наблюдается в июле и августе, температура июня немного снизилась. Осенью потепление идет во все месяцы, наиболее — в ноябре.В ноябри 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годов среднемесячная температура была выше 0 — в результате за последние 10 лет(2003—2012) средняя температура ноября стала положительной, составив +0.9, что ранее было не характерно для этого месяца — в Московском регионе ноябрь традиционно относится к холодному сезону.

Норма 1981—2010 
С 2011 года для характеристики современного климата Москвы могут использоваться нормы ряда 1981—2010, рассчитанные по данным метеостанции ВДНХ. Однако основными (официальными) климатическими нормами, согласно указаниям Всемирной метеорологической организации, остаются нормы, вычисленные за период 1961—1990.

Интересно, что по нормам 1981—2010 самым холодным месяцем является февраль (а не январь, как ранее). Это связано с тем, что к февралю активность Атлантики идёт на спад, и поток циклонов уменьшается. Увеличивается повторяемость антициклонов.

Критика

Занижение максимальной температуры 
Многие метеорологи-профессионалы критикуют расположение станции. В частности, площадка не соответствует требованиям руководящих документов по размещению метеостанции, согласно которым метеорологическая площадка должна быть удалена от зданий и деревьев не менее чем на 10-кратное значение их высоты (): метеорологическую будку затеняют высокие деревья, растущие примерно в 30 м от площадки. Это способствует тому, что в солнечную погоду в период с середины октября по начало марта (когда солнце находится наиболее низко над горизонтом) температурные показания станции в солнечную погоду серьёзно занижаются (на 1 — 2 градуса по сравнению с другими московскими станциями).

Измерение скорости ветра и фиксация погодных явлений 
По причине расположения метеостанции среди плотной застройки, на ней (по сравнению с метеостанциями, расположенными на окраинах города) значительно снижена скорость ветра и повторяемость метелей. Отсутствуют ночные ориентиры для определения видимости, вследствие чего ночью наблюдения за видимостью не производятся.

Снежный покров 
В последние годы стала значительной проблема фиксации большего, по сравнению с окружающими столичными и областными метеостанциями, снежного покрова. Дело в том, что метеостанция находится в своего рода котловине — с южной стороны находится лесополоса, находящаяся к тому же на возвышении относительно площадки. Также учитывая, что метеостанция расположена в зоне плотной городской застройки в ветровой тени, такие условия способствуют скапливанию снежного покрова к концу метеорологической зимы, и существенным расхождением его измеряемой высоты от фактической высоты снежного покрова в городе, в том числе на открытых площадках, даже не подверженных антропогенному влиянию.

Все указанные нарушения делают площадку непригодной для проведения объективных метеонаблюдений в мегаполисе.

Технические ошибки в наблюдениях 
Также часты ошибки в наблюдениях. Примером грубой ошибки можно считать значение, фиксирующее минимум температуры ночью с 30 июня на 1 июля 2010 года, когда по данным, переданным со станции, температура составила +1,2 °C. Это значение ниже исторического минимума июля. Эти данные были переданы в международный обмен и не подлежат исправлению.

10 ноября 2011 г. наблюдатели при передаче данных в кодировке допустили опечатку, в результате которой в международный обмен поступили искаженные данные, а именно сведения о том, что в Москве снежный покров достигает почти 1 метра (97 см), при том, что фактически снежный покров отсутствовал.

Сравнение с другими московскими метеостанциями 

Абсолютный максимум температуры в Москве 2010 года

Средний максимум июля 2010 по данным московских станций:

См. также 
 Метеостанция
 Климат Москвы
 Балчуг (метеостанция)
 Тушино (метеостанция)

Примечания

Ссылки 
 Климат Москвы 1971—2000 по данным метеостанции ВДНХ
 Архивы данных:
 Архив метеоданных — Среднемесячная температура, рекорды погоды
 Климатический монитор (данные текущего месяца)

Метеостанции Москвы